

Fumetto 
 Milord – fumetto italiano del 1968 creato da Max Bunker
 Milord – personaggio del manga Sailor Moon

Musica 
 Milord – brano musicale in francese interpretato nel 1959 da Édith Piaf
 Milord – album di Dalida del 1960